María José Martínez puede referirse a:

 María José Martínez Sánchez (1982-), tenista española;
 María José Martínez Turrini (1980-), actriz colombiana.